Кириллов, Григорий: Кириллов, Григорий Павлович (1900—1977) — советский актёр  театра и кино.
 Кириллов, Григорий Петрович (1850—??) — русский ветеринар, экстраординарный профессор.